

Teste di serie 

  Elias Ymer (primo turno)
  James Ward (ultimo turno)
  Thomas Fabbiano (qualificato)
  Alexander Kudryavtsev (ultimo turno, lucky loser)

  Saketh Myneni (ultimo turno)
  Somdev Devvarman (qualificato)
  Hans Podlipnik-Castillo (primo turno)
  Jozef Kovalík (qualificato)

Qualificati 

  Ante Pavić 
  Somdev Devvarman

  Thomas Fabbiano
  Jozef Kovalík

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2016
ATP World Tour 2016